Hajnik Pál (1774–1809) jogi doktor és egyetemi tanár
 Hajnik Pál (1808–1864) belügyi tanácsos, rendőrfőnök
lásd még
 Hajnik Pál-díj, 2002-ben alapított állami elismerés.